François Perrier ist der Name folgender Personen:

* François Perrier (Maler) († 1650), französischer Maler und Kupferstecher
 François Perrier (Geodät) (1833–1888), französischer General und Geodät
 François Perrier (Psychoanalytiker) (1922–1990), französischer Psychoanalytiker